Сергест

 Сергест — троянец, спутник Энея, персонаж «Энеиды», предок римского рода Сергиев.
 (4829) Сергест — названный в честь него астероид.

Сергии